Yeshivá Machané Israel é um colégio interno religioso judaico situado em Petrópolis, Brasil. Atualmente dirigida pelo Rabino Avraham David Benjamini, foi a primeira yeshivá do Brasil fundada pelo seu pai, o Rabino Chaim Benjamini.

Ligações externas 
Site oficial

Judaísmo no Brasil
Instituições de ensino fundamental do Rio de Janeiro
Instituições de ensino médio do Rio de Janeiro
Escolas particulares do estado do Rio de Janeiro
Educação em Petrópolis